Solenopsis geminata — вид жалящих муравьёв из группы опасных инвазивных огненных муравьёв (Solenopsis, Solenopsidini). Имеет почти космополитное распространение, благодаря торговым перевозкам был непреднамеренно интродуцирован во многие страны.

Распространение 
Глобальный инвазивный вид. Со своей предположительной американской родины (где он встречается от США и Канады до Аргентины) интродуцирован в Африку, Азию, Австралию, Европу (обнаружен в одной из оранжерей в Лондоне), на Мадагаскар и многие океанические острова (Вануату, Галапагосские острова, Гавайские острова, Гуам, Канарские острова, Кирибати, Маршалловы острова, Новая Каледония, Самоа, Фиджи, Шри-Ланка).

Описание 
Длина рабочих 3—5 мм (самки до 8 мм), окраска тела желтовато-рыжая (самки красновато-коричневые, самцы — бурые). Усики 10-члениковые с булавой из двух сегментов. Проподеум невооружённый, без зубцов или шипиков. Между грудкой и брюшком расположен тонкий стебелёк, состоящий из двух члеников (петиоль + постпетиоль). Строят земляные гнёзда, включающие более 100 тыс. муравьёв. Встречаются колонии двух типов: полигинные (с несколькими матками) и моногинные (с одной). Вид был впервые описан в 1804 году датским энтомологом Иоганном Фабрициусом по двум самкам из Центральной Америки в составе рода муравьёв-листорезов . И только в 1863 году австрийский мирмеколог Густав Майр включил его в состав рода .
Диплоидный набор хромосом 2n = 32.

В муравейниках встречаются мирмекофильные сосущие соки из корней растений мучнистые червецы, например, Phenacoccus solenopsis (Pseudococcidae).

Значение 
Solenopsis geminata, как и другие огненные муравьи, обладают сильным ядом и жалом. Они быстро и агрессивно реагируют на любое нарушение муравейника или источника питания. Один муравей может неоднократно жалить и будет продолжать делать это даже после того, как весь их яд был исчерпан. Первоначально ужаление проявляется в локализованном интенсивном жжении (отсюда и название «огненные» муравьи). Затем следует покраснение и отёк окружающих тканей кожи. У некоторых людей ужаление может привести к тяжелой аллергической реакции. Муравьи также могут оказывать отрицательное влияние на местную флору и фауну (в том числе, снижая численность гусениц и яиц бабочек и вытесняя аборигенные виды других муравьёв), благодаря агрессивному поведению и разведению сосущих соки растений равнокрылых насекомых (тлей, червецов и щитовок).

Может выступать в качестве важных агентов биологического контроля и борьбы с вредителями. Например, S. geminata способен уменьшить популяцию гусениц бабочек-совок Spodoptera frugiperda и Agrotis sр. (Noctuidae), жуков-долгоносиков Listronotus sр. (Curculionidae) на кукурузных плантациях. Также питаются яйцами, нимфами и взрослыми особями кровососущих клопов Triatoma gerstaeckeri (Reduviidae).

Биохимия 
В составе метаплевральных желёз заднегрудки рабочих муравьёв, играющих важную роль в жизни колонии (антибактериальную, антигрибковую, функцию распознавания соплеменников по гнезду), обнаружены олеиновая (C17H33COOH), стеариновая (C18H36O2), линолеевая (C18H32O2) и пальмитиновая (C16H33O2) жирные кислоты. В составе постфарингеальных желёз головы рабочих муравьёв обнаружены трикозан (C23H48), трикозен, доказан (C22H46), генеикозан (C21H44), генеикозен и другие углеводороды.

Феромоны 
В составе различных желёз обнаружены следующие феромонные вещества:
 (2S,6R)-2-метил-6-ундецилпиперидин (C17H35N), феромон ядовитой железы. Известен только у других огненных муравьёв (Solenopsis invicta, Solenopsis richteri, Solenopsis saevissima, Solenopsis xyloni)
 (2R,6S)-2-метил-6-Z4-тридеценил-пиперидин (C19H37N), феромон ядовитой железы
 альфа-селинен, или 1,2,3,4,4a,5,6,8a-октагидро-4a,8-диметил-2-(проп-1-ин-2-ил)-нанафталин (C15H24), феромон
 инвиктолид, или тетрагидро-3,5-диметил-6-(1-метилбутил)-2H-пиран-2-он (C12H22O2), феромон

Касты

Рабочий 
Каста рабочих полиморфная (в одной семье встречаются особи от мелких до крупных размеров с разницей примерно в 2 раза). Жвалы с 4 зубцами. Глаза мелкие (около 20 фасеток). Длина головы (HL) — 1,06-2,20 мм, длина глаза — 0.15-0.29 мм, индекс головы (соотношение ширины и длины, CI) — 92-108, индекс скапуса усика (SI) — 47-84. Тело с многочисленными отстоящими волосками (длина волосков 0,13-0,37 мм).

Самка 
Длина тела 7,5-8 мм.

Самец

Систематика 
Кладистический анализ с использованием данных ДНК показал, что тропический огненный муравей (Solenopsis geminata) относится к комплексу близких видов Solenopsis geminata complex (, ,  и другие виды). В свою очередь, этот комплекс вместе с красным огненным муравьём () и несколькими родственными видами (, , , и другими) относится к группе видов Solenopsis saevissima species-group.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Solenopsis
Животные, описанные в 1804 году
Насекомые Северной Америки
Насекомые Центральной Америки
Насекомые Южной Америки
Инвазивные виды муравьёв
Жалящие муравьи